Dârvari se poate referi la:
Dârvari, Călărași
Dârvari, Ilfov
Dârvari, Mehedinți
Dârvari, Prahova

Toponime românești